Сотобаньядо-и-Приорато ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда.  Население — 164 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento
 Sotobañado y Priorato

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии